Zorreguieta es un apellido vasco que puede hacer referencia a:

Jorge Zorreguieta, dirigente agropecuario argentino que fue secretario de Agricultura y Ganadería durante la dictadura autodenominada Proceso de Reorganización Nacional
Máxima Zorreguieta, más conocida como Máxima de los Países Bajos, hija de Jorge Zorreguieta, reina consorte y esposa del rey de los Países Bajos, Guillermo Alejandro de Orange-Nassau.